Джованни () — антропоним, используется как имя или фамилия. В качестве имени является итальянским вариантом имени .

Фамилия 
 Джованни, Ария (род. 1978) — американская эротическая фотомодель и порноактриса.
 Джованни, Арпино (1927—1987) — итальянский писатель и журналист.
 Джованни, Дионисий Александрович (1886—1971) — агроном-мелиоратор, профессор; в 1941—1943 годах бургомистр Новгорода.
 Джованни, Жозе (настоящее имя Жозеф Дамиани; 1923—2004) — франко-швейцарский писатель и кинематографист.
 Джованни Закария, Саворетти (1920—2011) — капитан-регент Сан-Марино.
 Джованни, Кирран (род. 1981) — американская телевизионная актриса.
 Джованни, Людмила Дионисьевна, в замужестве фон Трапп (1919—2011) — советская, позже английская художница, создатель «Альбома Милы». Дочь Д. А. Джованни.
 Джованни, Марио (1810—1883) — итальянский оперный певец (тенор).
 Джованни, Пол (1933—1990) — американский драматург, актёр, режиссёр, певец и музыкант.

Имя 
 Джованни (епископ Альбано)
 Джованни (епископ Порто)
 Джованни (кардинал)
 Джованни I Справедливый (1275—1305) — маркиз Монферрата с 1292, последний мужской представитель династии Алерамичи.
 Джованни IV (маркиз Монферратский)
 Джованни Боккаччо
 Джованни Камальдульский
 Джованни Коррао
 Джованни Монтекорвино
 Джованни Паоло I Сфорца
 Джованни Пизано
 Джованни Рандаццо
 Джованни Рибизи (род. 1974) — американский актёр и продюсер.
 Джованни Силва де Оливейра (род. 1972) — бразильский футболист.
 Джованни Сфорца
 Джованни Франческо дель Бальцо
 Джованни да Амелиа
 Джованни да Верчелли
 Джованни да Крема
 Джованни да Ферентино
 Джованни де Донди
 Джованни делле Банде Нере
 Джованни ди Казали
 Джованни ди Никола
 Джованни ди Паоло
 Джованни ди Субиако
 Джованни Д`Алеманья
 Джованни де Мартино (1870—1935) — итальянский скульптор конца XIX — начала XX века.
 Джованни да Милано

См. также 
 
 
 
 
 
 Джованни Бозан (бронепалубный крейсер)
 Джованни делле Банде Нере (крейсер)
 Сан-Джованни

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки